Marin Radoslavić (? Stari Grad) je hrvatski pisac.

Od djela koje je napisao, vrijedi navesti komediju "Don Antuonij Kujiš".

Hrvatski književnici
Hrvatski komediografi